Глазово — название населённых пунктов:

Россия 
 Глазово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Глазово — село в Почепском районе Брянской области.
 Глазово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Глазово — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Глазово — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Глазово — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Глазово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Глазово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Глазово — село в Конышёвском районе Курской области.
 Глазово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Глазово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Глазово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Глазово — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Глазово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Глазово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Глазово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Глазово — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Глазово — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Глазово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Глазово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Глазово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Глазово — село в Лениногорском районе Татарстана.
 Глазово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Глазово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Глазово — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Глазово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Глазово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Глазово — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Глазово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Глазово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Глазово — село в Шосткинском районе Сумской области.